La nazionale di calcio femminile di Trinidad e Tobago è la rappresentativa calcistica femminile di Trinidad e Tobago ed è posta sotto l'egida della Federazione calcistica di Trinidad e Tobago (Trinidad and Tobago Football Association - TTFA).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 24 giugno 2016, la nazionale femminile occupa il 45º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, guadagnandone due rispetto alla classifica redatta il 25 marzo 2016.

Come membro della Caribbean Football Union (CFU) e della Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (CONCACAF) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, CONCACAF Women's Gold Cup, ai Giochi olimpici estivi, ai Giochi panamericani, e ai tornei a invito, come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: Non qualificata
 1995: Non qualificata
 1999: Non qualificata
 2003: Non qualificata
 2007: Non qualificata
 2011: Non qualificata
 2015: Non qualificata
 2019: Non qualificata
 2023: Non qualificata

Partecipazioni alla CONCACAF Women's Gold Cup 
 1991: 3º posto
 1993: 4º posto
 1994: 4º posto
 1998: fase a gironi
 2000: fase a gironi
 2002: fase a gironi
 2006: quarti di finale
 2010: fase a gironi
 2014: 4º posto
 2018: fase a gironi
 2022: fase a gironi

Partecipazioni alla Coppa dei Caraibi 
 2010: Non partecipante
 2014: Campione

Palmarès 
 
 2014

Rosa 
Rosa della formazione iscritta alla CONCACAF Women's Gold Cup 2014.

Selezionatore: Randy Waldrum

Note

Voci correlate 
 Campionato trinidadiano di calcio femminile
 Federazione calcistica di Trinidad e Tobago
 Nazionale di calcio di Trinidad e Tobago

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  La scheda delle nazionali maschile e femminile  in FIFA.com